Alcurus är ett fågelsläkte i familjen bulbyler inom ordningen tättingar. Det omfattar endast två asiatiska arter:
 Strimmig bulbyl (Alcurus striatus)
 Gulkindad bulbyl (Alcurus tympanistrigus)

Artena placeras traditionellt i släktet Pycnonotus, men genetiska studier visar att strimmig bulbyl utgör en helt egen utvecklingslinje. Gulkindad bulbyl som ännu inte testats genetiskt förs även tentativt dit.

Referenser

Externa länkar

Bulbyler
Fågelsläkten